Die Qatar TotalEnergies Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Doha. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 20. bis 26. Februar 2022 im Khalifa International Tennis and Squash Complex statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel sowie die Paarung Nicole Melichar-Martinez/Demi Schuurs im Doppel.
Es gewannen im Einzel Iga Świątek, im Doppel Cori Gauff und Jessica Pegula.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar TotalEnergies Open 2022 fand vom 18. bis 19. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Doha